Кагач:

 Кагач — приток Когильника, река в Одесской области (Украина)
 Кагач — приток Нюрольки, река в Томской области (Россия)